

Pessoas 

 Hamurabi - fundador do Império Paleobabilônico
  - rei do Reino de Iamade
  - rei do Reino de Iamade
  - rei do reino de Iamade

Outros 

 7207 Hammurabi - asteroide nomeado em homenagem ao rei babilônico